Die Campeonato Brasileiro Série B 2023 ist die 47. Spielzeit der zweiten Fußballliga Brasiliens.

Saisonverlauf 
Der Wettbewerb findet vom 15. April bis zum 25. November 2023 statt. Die Meisterschaft wird vom nationalen Verband CBF ausgerichtet. Sie wird im Ligamodus mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Am Ende der Saison steigen die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 4 in die Série A 2024 auf, die Mannschaften der Plätze 17 bis 20 in die Série C 2024 ab. Außerdem qualifiziert sich der Meister für die Copa do Brasil 2024.

Am 27. Februar 2023 präsentierte der CBF den Match Pro der Firma Uhlsport als Ball, welcher in der Saison eingesetzt werden soll.

Tabelle 
Bei Punktgleichheit in der Tabelle ergeben folgende Kriterien die Platzierung:

 Anzahl Siege
 Tordifferenz
 Anzahl erzielter Tore
 Direkter Vergleich
 Anzahl Rote Karten
 Anzahl Gelbe Karten
 Auslosung

|| M / CB 
|| rowspan="3" | 

|| rowspan="4" | 

|}

Kreuztabelle

Platzierungsverlauf

Stadien, Ausrüster, Sponsor

Weblinks 
 Série B auf cbf.com.br

Einzelnachweise 

2023
Fußballsaison 2023